Silver Lake podría referirse a dos poblaciones de Nueva Jersey, Estados Unidos:

  Silver Lake (condado de Essex, Nueva Jersey).
  Silver Lake (condado de Warren, Nueva Jersey).